Porosubramaniania är ett släkte av svampar. Porosubramaniania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porosubramaniania